est un mot anglais qui signifie « palais du rire ». Elle peut faire référence à :

 , album de Kid 'n Play sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti en .